Grease (film), een musicalfilm met John Travolta
 Grease: The original soundtrack from the motion picture, de soundtrack van die film
 Grease (nummer), het titelnummer van Frankie Valli uit diezelfde film
 Grease (musical), de theatermusical waarop de film gebaseerd is
 Grease 2, het vervolg daarop